Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die US Open 2015 des Damentennis. Insgesamt nahmen 128 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die vom 25. bis 28. August 2015 stattfand.

Setzliste

Ergebnisse

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 

2015
Dameneinzel (Qualifikation)